

Codici 
 HIB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hibbing / Chisholm (Minnesota) (Stati Uniti)
 hib – codice ISO 639-3 della lingua hibito

Medicina

 HIB – Haemophilus influenzae di tipo b